Passione – in filosofia, una categoria dell'essere
Passione – in psicologia, sentimento di intenso entusiasmo per qualcuno o qualcosa
Passione – nel cristianesimo, sofferenza e agonia di Gesù Cristo

Cinema
Passione – film del 1939 di Rouben Mamoulian
Passione – film del 1953 di Max Calandri
Passione – film del 1969 di Ingmar Bergman
Passione – film del 2010 di John Turturro
La passione – film del 2010 di Carlo Mazzacurati

Musica
Passione – genere vocale strumentale della musica sacra barocca
Passione – composizione musicale d'ispirazione religiosa tipica del centro Italia
Passione – canto rituale d'ispirazione religiosa della Grecìa salentina 
Passione – canzone del 1934 di Libero Bovio, Ernesto Tagliaferri e Nicola Valente
Passione – album di Consiglia Licciardi del 1989
Passione – album della Banda Ionica del 1998
Passione – album di Zizi Possi del 1998
Passione – singolo di Neffa del 2007
Passione – album di Andrea Bocelli del 2013
Passione – album di Paul Potts del 2009

Televisione
Passione – telenovela brasiliana
Passione – studio d'animazione giapponese

Pagine correlate
Passioni
Passion

Altri progetti